Behar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bihār Sharīf, ort, Bihar, Nālanda, 
 Behār, vattendrag, Jammu och Kashmir, 

Robotskapade Indienförgreningar